Die Scottish Football League Division Two wurde 1906/07 zum 14. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die vierzehnte Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two.

In der Saison 1906/07 traten 12 Vereine in insgesamt 22 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit waren die Vereine (mit derselben Punktausbeute) gleich platziert. Die Meisterschaft gewann der FC St. Bernard’s aus Edinburgh. Einen Aufsteiger gab es in dieser Saison nicht.

Statistiken

Abschlusstabelle

Weblink 
 Scottish Division Two 1906/07 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1906/07
1906 07